Le Lées est le nom générique donné aux rivières dans le Vic-Bilh (est des Pyrénées-Atlantiques).

Il concerne en particulier :
 le Léez ou Gros-Lées affluent de l'Adour en amont d'Aire-sur-l'Adour
 le Petit-Léez ou Petit-Lées (1) son affluent
 le Léès ou Lées, affluent du Larcis, constitué des :
 Grand-Léès ou Grand-Lées
 Petit-Léès ou Petit-Lées (2)

On lui doit également le nom du village Lées en vallée d'Aspe (Pyrénées-Atlantiques)

Le nom Lées vient d'un hydronyme pyrénéen Lez.

Homonymie de toponyme